Rhizocarpales är en ordning av lavar. Rhizocarpales ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhizocarpales